Pine Hills (gebergte in Californië), een klein gebergte in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië
 Pine Hills (plaats in Californië), een kleine plaats in het noorden van de Amerikaanse staat Californië
 Pine Hills (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Pine Hills (Massachusetts), een landelijke streek in de Amerikaanse staat Massachusetts

Zie ook 
 Pine Hill (doorverwijspagina)